Жульев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жульев, Александр Фёдорович (1919—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Жульев, Сергей Иванович (10 октября 1948 — 19 марта 2008) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области кристаллизации и затвердевания крупного слитка.
 Жульев, Юрий Васильевич (род. 2 августа 1939—2006) — народный художник России, живописец, геральдист, художник по стеклу.